Launois est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Launois (né en 1930), réalisateur, scénariste et acteur français ; 
 Gaspard Launois (1806-1886), homme politique français ;
 Jean Launois (1898-1942), artiste peintre français.

Homonymie de patronyme